

Lieux 

 Comté de Gaure : comté absorbé par le comté d'Armagnac
 Pays de Gaure : pays du département du Gers
 Gauré : commune française de la Haute-Garonne

Voir aussi 

 Émetteur de Gauré : Émetteur

Homonymie de toponyme